Zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Planicy są stałym punktem programu Pucharu Świata. Konkursy odbywały się na trzech różnych skoczniach: Srednijej velikance, Bloudkovej velikance oraz Letalnicy.

Podium poszczególnych konkursów PŚ w Planicy

Najwięcej razy na podium w konkursach indywidualnych 
Uwzględnieni zawodnicy, którzy zdobyli minimum 2 miejsca na podium (stan na 28 marca 2021)

Najwięcej razy na podium według państw 
Stan na 28 marca 2021

Uwagi 

!